Echo Park peut faire référence à :

 Echo Park, un quartier de Los Angeles, aux États-Unis ;
 Echo Park, un album du groupe de rock britannique Feeder sorti en 2001 ;
 , film de Robert Dornhelm sorti en 1986 ;
 Echo Park, L.A., film sorti en 2006 ;
 Echo Park, un roman de Michael Connelly.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre